Nazwa twierdzenie Riesza (czyt. Risa) może odnosić się do jednego z poniższych twierdzeń:
 twierdzenie Riesza w teorii miary
 twierdzenie Riesza (o reprezentacji funkcjonału) w analizie funkcjonalnej
 twierdzenie Riesza w analizie funkcjonalnej
 twierdzenie Riesza-Fischera w analizie harmonicznej
 twierdzenie Riesza-Skorochoda w teorii miary i analizie funkcjonalnej

Zobacz też 
 lemat Riesza

Riesza